Bosone II di Challant – nobile valdostano del XII secolo
 Bosone II di Provenza – conte di Provenza nel X secolo
 Bosone II – feudatario italiano dell'XI secolo